Brutal – album Black Uhuru
 Brutal – marka kosmetyków